Hyllested Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hyllested Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Hyllested Sogn i Slagelse Kommune
 Hyllested Kirke (Syddjurs Kommune) – en kirke i Hyllested Sogn i Syddjurs Kommune